Соревнования в командном спринте среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе прошли 28 февраля свободным стилем. 

Чемпионами мира второй раз подряд стали норвежские лыжники. Для Йоханнеса Клебо эта золотая медаль стала второй на чемпионате и 5-й в карьере. Эрик Валнес стал чемпионом мира впервые. Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место, уступив на финишной прямой финнам.

Медалисты

Результаты

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021